Konqi bezeichnet:

 Konqi (Fluss), ein Fluss in China
 Konqi, Name des Maskottchens der Entwicklercommunity KDE